Jakunino () – nazwa toponimów w Rosji

 Jakunino – wieś w Baszkortostanie
 Jakunino – wieś w obwodzie iwanowskim
 Jakunino – wieś w obwodzie kostromskim
 Jakunino – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Jakunino – wieś w obwodzie moskiewskim
 Jakunino – wieś w obwodzie niżnonowogrodzkim
 Jakunino – wieś w Kraju Permskim
 Jakunino – wieś w rejonie biełozierskim obwodu wołogodzkiego
 Jakunino – wieś w rejonie waszkinskim obwodu wołogodzkiego
 Jakunino – wieś w rejonie wierchoważskim obwodu wołogodzkiego
 Jakunino – wieś w rejonie wołogodzkim obwodu wołogodzkiego

Strony ujednoznaczniające